Manton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Manton (Californië) in de Verenigde Staten
Manton (Michigan) in de Verenigde Staten
Manton (Nottinghamshire) in Engeland
Manton (Rutland) in Engeland